Desa Ketro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,37, long 110,90), 
 Desa Ketro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,17, long 111,20), 
 Desa Ketro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,12, long 111,33), 
 Desa Ketro (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,12, long 110,74), 
 Desa Ketro (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,95, long 111,53), 

Robotskapade Indonesienförgreningar